Ali Bey est le nom donné à plusieurs personnages historique
Ali Bey al-Kabir, un chef Mamelouk du  ;
Ali Bey el Abassi, pseudonyme de Domingo Badia y Leblich ;
Ali I Pacha, bey de Tunis de 1735 à 1756 ;
Ali II Bey, bey de Tunis de 1759 à 1782 ;
Ali III Bey, bey de Tunis de 1882 à 1902 ;
Ali Bey ben Youssef, bey de Constantine de 1807 à 1808 ;
Mir Ali Bey ou Emir Ali Bey, un corsaire ottoman du .